Cretin oder Crétin steht für:
 eine Person, die an Kretinismus leidet
 davon abgeleitet, abwertend für Idiot

Crétin oder Cretin ist der Familienname folgender Personen:
 Dylan Cretin (* 1997), französischer Rugby-Union-Spieler
 Guillaume Crétin (1460–1525), französischer Geistlicher und Dichter
 Joseph Crétin (1799–1857), US-amerikanischer Bischof
 Léonce Cretin (1910–1994), französischer Skilangläufer
 Roger Cretin (1894–1957), französischer Schriftsteller, siehe Roger Vercel